Donje Ceranje je selo u sastavu grada Benkovca.

Zemljopisni položaj 

Nalazi se oko 5 km južno od samog grada Benkovca. U blizini sela je i Vransko jezero.

Stanovništvo

Poznate osobe 
 Milorad Pupovac

Naselja u sastavu Općine Benkovac